Wojna syjamsko-kambodżańska (1587)
 Wojna syjamsko-kambodżańska (1593–1594)
 Wojna syjamsko-kambodżańska (1603)
 Wojna syjamsko-kambodżańska (1622)
 Wojna syjamsko-kambodżańska (1714–1717)
 Wojna syjamsko-kambodżańska (1831–1834)